

Кояново — село, Бірський район, Башкортостан
 Кояново — присілок, Калтасинський район, Башкортостан

Див. також 
 Куяново